Surrender — третий студийный альбом группы «The Chemical Brothers», выпущенный 21 июня 1999 года.

Список композиций 
 «Music: Response» — 5:19
 «Under the Influence» — 4:16
 «Out of Control» — 7:19
 при участии Бернарда Самнера
 «Orange Wedge» — 3:06
 «Let Forever Be» — 3:56
 при участии Ноэля Галлахера
 «The Sunshine Underground» — 8:38
 «Asleep from Day» — 4:47
 «Got Glint?» — 5:26
 «Hey Boy Hey Girl» — 4:50
 «Surrender» or «Racing The Tide» on some pressings — 4:30
 «Dream On» — 5:13
 «Dream On (Reprise)» — 1:13 (скрытый трек)
 при участии Джона Донахью

Ссылки 
 Surrender на discogs.com

Альбомы The Chemical Brothers
Альбомы Virgin Records
Альбомы Astralwerks